Thomas Ball kan syfta på bland andra:

* Thomas Ball (1819–1911), amerikansk bildhuggare
 Thomas Henry Ball (1859–1944), amerikansk politiker
 Thomas R. Ball (1896–1943), amerikansk politiker